Stadtmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Stadtmüller (1889–1981), deutscher Mediziner und Autor
 Georg Stadtmüller (1909–1985), deutscher Historiker
 Hans Stadtmüller (1905–1990), bayerischer Volksschauspieler
 Hugo Stadtmüller (1845–1906), deutscher Klassischer Philologe
 Karl-Heinz Stadtmüller (1953–2018), deutscher Leichtathlet
 Peter Alexander Stadtmüller (* 1930), deutscher Kirchenmusiker
 Ulrich Stadtmüller (* 1951), deutscher Mathematiker

Stadtmüller bezeichnet folgende Familie:

 Stadtmüller (Familie), eine dem reichsstädtischen Patriziat angehörende Familie in der Reichsstadt Kempten